Верлио́ка () — восточнославянская народная сказка об одноглазом существе, предположительно мифологического происхождения. В сборнике Афанасьева имеет номер 301. По системе классификации сказочных сюжетов Aарне — Томпсона это номер 210*.

Сюжет 
По типичному сюжету сказки Верлиока (иногда его заменяют на медведя) убивает старуху и двух её внучек, а старик, селезень, рак, веревочка и жёлудь наказывают его за убийство.

Характерная особенность сюжета: борьба против Верлиоки идет не через силу, а благодаря хитрости.

Варианты сюжета 
Согласно примечанию А. Н. Афанасьева, сказка была записана Николаем Тихорским в «южной России». Русских вариантов — 3, украинских — 7, белорусских — 1. По мнению составителей примечаний Л. Г. Барага и Н. В. Новикова, типичная для украинских сказок концовка «Вот вам сказка, а мне бубликов вязка» и украинская форма обращения деда к селезню — «А вы, добродею, знаете Верлиоку?», вероятно, связаны с тем обстоятельством, что сказка записана на Украине или в недалекой от нее местности.

Интерпретации образа Верлиоки 
Верлиока, согласно описанию, «ростом высокий, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол-аршина, на голове щетина, на одной ноге — в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется». Выступает в качестве разрушителя и убийцы.

Филолог О. А. Черепанова интерпретирует Верлиоку как сохранившийся в сказочном сюжете древний образ мирового зла.

Этимология имени 
На украинском есть слово «вирлоокий, пучеглазый» — так это слово записал Н. В. Гоголь в свой «Лексикон Малороссийский». Имя персонажа имеет соответствия в других языках: в сербском слове врљоока «тот, кто с поврежденным глазом», в белорусском вірлавокi — «пучеглазый, у кого глаза навыкате», в русском диалектном смоленском верлиока «сказочное одноглазое существо. Борода космачком, зубы торчком», верлиокий — «косой, „поворачивающий во все стороны глазами“». Было сделано предположение, что речь идет о праславянском сложении *vьrl- «вертеть» + *oko «глаз».

Образ в культуре 
 В 1957 году студией Союзмультфильм по мотивам сказки о Верлиоке был снят мультфильм «Верлиока».
 Верлиока упоминается в сказке В. А. Бахревского «Солдат Орешек».
 В повести Вениамина Каверина «Верлиока» (1981) Верлиока является истинным именем главного злого персонажа, но сам образ в остальном имеет мало общего с фольклорным.
 «Jabberwocky» Л. Кэрролла в переводе 1924 года Т. Л. Щепкиной-Куперник назван Верлиокой.

Литература 
Черепанова Ольга. Верлиока: слово и образ // Язык русского фольклора: Межвуз. сб. — Петрозаводск, 1992. 0,4 п. л. 69.

Примечания

Ссылки 

 Сергей Ксаверов 
 Верлиока в «Энциклопедии мифических существ и духов».
 Сказка о Верлиоке

Русские народные сказки
Персонажи русских народных сказок
Фольклор России
Мифические существа в славянской мифологии
Одноглазые мифические существа
Персонажи мультфильмов